Horvátország
Strmec falu Preseka községben, Zágráb megyében
Strmec falu Sveta Nedelja községben, Zágráb megyében
Strmec falu Veliko Trgovišće községben, Krapina-Zagorje megyében
Strmec Zágrábhoz tartozó település
Strmec Bukevski falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Strmec Humski falu Hum na Sutli községben, Krapina-Zagorje megyében
Strmec Podravski falu Petrijanec községben, Varasd megyében
Strmec Remetinečki falu Novi Marof községben, Varasd megyében
Strmec Stubički falu Stubička Toplica községben, Krapina-Zagorje megyében
Strmec Sutlanski falu Kraljevec na Sutli községben, Krapina-Zagorje megyében

 Szlovénia
Strmec falu Idrija községben, Goriška régióban
Strmec falu Litija községben, Közép-Szlovénia régióban
Strmec falu Luče községben, Savinjska régióban
Strmec falu Velike Lašče községben, Közép-Szlovénia régióban 
Strmec na Predelu falu Bovec községben, Goriška régióban
Strmec nad Dobrno falu Dobrna községben, Savinjska régióban
Strmec pri Destrniku falu Destrnik községben, Podravska régióban
Strmec pri Leskovcu falu Videm községben, Podravska régióban
Strmec pri Ormožu falu Ormož községben, Podravska régióban
Strmec pri Polenšaku falu Dornava községben, Podravska régióban
Strmec pri Svetem Florijanu falu Rogaška Slatinaközségben, Savinjska régióban